Francia
Lisle  – comune della Dordogna
Lisle  – comune del Loir-et-Cher
Lisle-en-Barrois  – comune della Mosa
L'Isle-en-Rigault, già Lisle-en-Rigault  – comune della Mosa
Lisle-sur-Tarn  – comune del Tarn
 Stati Uniti d'America
Lisle  – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
Lisle  – città della Contea di Broome, New York

Pagine correlate 
L'Isle (disambigua) – pagina di disambiguazione